Ez a szócikk a 2021-es Roland Garros vegyes páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

2020-ban a koronavírus-járvány miatt a vegyes párosok küzdelmeire nem került sor. A 2021-es tornán 16 páros indulhatott a korábban megszokott 32 helyett.

A legutóbbi, 2019-es győztes a tajvani Latisha Chan és a horvát Ivan Dodig párosa volt, de ebben az évben az első körben kiestek.

A győzelmet az amerikai Desirae Krawczyk és az angol Joe Salisbury párosa szerezte meg, miután a döntőben 2–6, 6–4, [10–5] arányban legyőzték a Jelena Vesznyina–Aszlan Karacev orosz kettőst.

Kiemeltek

Sorsolás

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

V2